Žukovskij () může odkazovat na: 

příjmení
Nikolaj Jegorovič Žukovskij (1847–1921), ruský vědec, průkopník letectví
Vasilij Andrejevič Žukovskij (1783–1852), ruský básník a literární kritik

místopisné jméno
Žukovskij – město v Moskevské oblasti Ruské federace
Letiště Žukovskij – mezinárodní letiště v Moskvě
Žukovskij (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce

Rozcestníky - příjmení